Neagu est un patronyme porté notamment par :

 Alexandru Neagu (1948-2010), footballeur roumain ;
 Cristina Neagu (1988-), handballeuse roumaine ;
 Dragoș Neagu (1967-), rameur d'aviron roumain.